Erland Lagerlöf ist der Name folgender Personen:

* Erland Lagerlöf (Hochschullehrer) (1653–1713), schwedischer Hochschullehrer und Universitätsrektor 
 Erland Lagerlöf (Übersetzer) (1854–1913), schwedischer Lehrer und Übersetzer  
 Erland Lagerlöf (Kunsthistoriker) (1928–2014), schwedischer Kunsthistoriker